GLG steht für:
 Avianca Ecuador (ICAO-Code), ecuadorianische Fluggesellschaft
 Ganz liebe Grüße, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#G
 Gertrud-Luckner-Gewerbeschule Freiburg, eine der acht beruflichen Schulen in der Stadt Freiburg
 die Schweizerische Gitarristen- und Lautenisten-Gesellschaft
 Großes Löschgruppenfahrzeug, früherer deutscher Feuerwehrfahrzeugtyp, siehe Löschgruppenfahrzeug#Geschichte

GlG steht für:
 Gleichstellungsgesetz (Schweiz), das Schweizerische Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann

glg steht für:
 geländegängig bzw. die Geländegängigkeit eines Fahrzeugs
 Galicische Sprache (ISO-639-3-Code)

GLG